Maria sjukhus kan avse:

Maria sjukhus, Helsingfors
Maria sjukhus, Stockholm